

Patronyme 

 Famille de Martin de Viviés
 Bernard Viviès (1955-), joueur de rugby à XV français.
 Jean Viviès (1957-), angliciste et professeur français.
 Olivier Viviès (1973-), joueur français de basket-ball.
 Paul de Viviès (1908-1971), météorologue et explorateur français.
 Raymond Viviès de La Prade (1763-1813), est un général français.

Toponyme 

 Martin-de-Viviès est la base scientifique permanente du district de Saint-Paul-et-Amsterdam appartenant à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises.
 Viviès est une commune française, située dans le département de l'Ariège en région Occitanie.

Divers 
 L'hôtel de Viviès est un hôtel particulier de Castres, en France, classé monument historique.

Patronyme français